Августа Вюртемберзька  (нім. Auguste von Württemberg), повне ім'я Катерина Фредеріка Шарлотта Вюртемберзька (нім. Auguste Wilhelmine Henriette von Württemberg), (нар. 4 жовтня 1826 — пом. 3 грудня 1898) — вюртемберзька принцеса з Вюртемберзького дому
 Луїза Вюртемберзька (нім. Luise von Württemberg), повне ім'я Фредеріка Софія Доротея Марія Луїза Вюртемберзька (нім. Friederike Sophie Dorothea Marie Luise von Württemberg), (нар. 4 червня 1789 — пом. 16 червня 1851) — принцеса Вюртемберзька з Вюртемберзького дому.
 Єлизавета Вюртемберзька (1767—1790), Єлизавета Вільгельміна Луїза Вюртемберзька (нім. Elisabeth Wilhelmine Louise von Württemberg); 21 квітня 1767 — 18 лютого 1790) — герцогиня Вюртемберзька з Вюртемберзького дому
 Амелія Вюртемберзька (нім. Amalie von Württemberg), повне ім'я Амелія Тереза Луїза Вільгельміна Філіпіна Вюртемберзька (нім. Amalie Therese Luise Wilhelmine Philippine von Württemberg); 28 червня 1799 — 28 листопада 1848) — донька принца Людвіга Вюртемберзького та Генрієтти Нассау-Вайлбург.
 Агнеса Вюртемберзька (нім. Pauline Louise Agnes Prinzessin von Württemberg), (нар. 13 жовтня 1835 — пом. 10 червня 1886) — принцеса Вюртемберзька.
 Марія Вюртемберзька (1818—1888), повне ім'я Марія Александріна Августа Вюртемберзька (нім. Marie von Württemberg; 25 березня 1818 — 10 квітня 1888) — принцеса Вюртемберзька.
 Марія Доротея Вюртемберзька (нім. Maria Dorothea von Württemberg; 1 листопада 1797 — 30 березня 1855) — принцеса Вюртемберзька з Вюртемберзького дому.
 Августа Єлизавета Вюртемберзька (нім. Auguste Elisabeth von Württemberg), (нар. 30 жовтня 1734 — пом. 4 червня 1787) — вюртемберзька принцеса з Вюртемберзького дому.

Див. також
 Пауліна Вюртемберзька
 Марія Вюртемберзька